El término Argelos se puede referir a:

Argelos, comuna francesa situada en Landas.
Argelos, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.